Bäckegrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bäckegrunden (ö, lat 59,94, long 22,68), Egentliga Finland, Åboland, 
 Bäckegrunden (ö, lat 59,86, long 22,62), Egentliga Finland, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar